Дронговський Андрій Миколайович — український хокейний арбітр, лайнсмен.
 Дронговський Костянтин Леонідович (1984—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Дронговський Сергій Миколайович — український хокейний арбітр, головний арбітр.